Пуерто дел Палмар има више значења:

 Пуерто дел Палмар (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто дел Палмар (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику